Râul Chilia se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Chilia - afluent al râului Bistrița
 Râul Chilia - afluent al râului Colbu